Лабуд може да се односи на:
 Лабуд - речна птица
 Лабуд (сазвежђе) - сазвежђе на северном небу